Honor Bound – film del 1920 diretto da Jacques Jaccard
Honor Bound – film del 1928 diretto da Alfred E. Green
Honor Bound – film del 1988 diretto da Jeannot Szwarc